MNM (radio), een Vlaamse radiozender
 MNM (worstelteam)
 Mars Needs Moms, animatiefilm

Zie ook
M&M (doorverwijspagina)